Pineland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pineland (Florida)
Pineland (Texas)